

Geografia 
 Botev Peak – estremità meridionale della penisola di Rozhen e dell'isola di Livingston, nell'Antartide
 Monte Botev – monte bulgaro situato nei monti Balcani

Persone 
 Gracian Botev (1968) – sollevatore bulgaro naturalizzato australiano
 Hristo Botev (1848-1876) – scrittore serbo
 Vladimir Ćorović (1885-1941) – storico serbo